Škaredá středa může být:
 popeleční středa, lidově nazývaná také škaredá, černá nebo bláznivá středa – první den postní doby
 sazometná středa, lidově nazývaná také škaredá nebo smetná středa – středa před zeleným čtvrtkem

V přeneseném významu se takto někdy označuje také jiná středa, kdy se udála nějaká špatná událost.

Externí odkazy 

 Ludmila Danylenková: Kdy je Škaredá středa?
 Ota Filip: Tři škaredé středy